Grondwettelijk Hof (België), rechtscollege dat toeziet op de naleving van de grondrechten en de bevoegdheidsverdeling tussen staat, gemeenschappen en gewesten
 Permanent Hof van Arbitrage, internationaal arbitragehof te Den Haag